El término reforma educativa puede referirse:

 a la pedagogía progresista, un grupo de movimientos pedagógicos de carácter progresista;

En México 
 a la reforma educativa en México, una reforma constitucional presentada a finales del 2012;

En Uruguay 
 a la Reforma educativa de Germán Rama, una reforma llevada a cabo a partir de 1995.